Fred Roy Harris  az Amerikai Egyesült Államok szenátora (Oklahoma, 1964–1973).

Élete

Források

További információk

Kapcsolódó szócikkek
 Az Amerikai Egyesült Államok korábbi szenátorainak listája

Oklahoma állam szenátorai
1930-ban született személyek
Bottal létrehozott amerikai szenátor cikkek
Élő személyek
Az amerikai Demokrata Párt szenátorai